Die Primera Divisió 2013/14 war die 19. Spielzeit der höchsten andorranischen Fußballliga. Titelverteidiger war der FC Lusitanos, Neuaufsteiger aus der Segona Divisió war der FC Ordino. Nicht mehr in der obersten Spielklasse Andorras vertreten war der UE Engordany.

Die Saison als Meister beendete der FC Santa Coloma.

Modus 
Nach einer Vorrunde, bestehend aus je einer Hin- und Rückrunde, wurde die Liga in zwei Vierergruppen geteilt: die besten vier Mannschaften spielten in der Meisterrunde um den Titel und internationale Startplätze, die vier schlechtesten Mannschaften um den Abstieg in die Segona Divisió. Dabei wurden die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen, sodass es vorkommen konnte, dass der erste der Abstiegsrunde am Saisonende mehr Punkte hat als der letzte der Meisterrunde. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf das Endergebnis.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Punkteübersichtstabelle (Vorrunde)

Höchstwerte der Saison 
 Meiste Siege: FC Lusitanos, FC Santa Coloma und UE Santa Coloma (je 10)
 Meiste Heimsiege: FC Lusitanos und UE Santa Coloma (je 6)
 Meiste Auswärtssiege: FC Lusitanos, FC Ordino, FC Santa Coloma und UE Santa Coloma (je 4)
 Meiste Unentschieden: UE Sant Julià (3)
 Meiste Heimunentschieden: UE Santa Coloma (2)
 Meiste Auswärtsunentschieden: UE Sant Julià (2)
 Meiste Niederlagen: CE Principat (13)
 Meiste Heimniederlagen: CE Principat (7)
 Meiste Auswärtsniederlagen: CE Principat (6)
 Wenigste Siege: CE Principat (0)
 Wenigste Heimsiege: CE Principat (0)
 Wenigste Auswärtssiege: CE Principat (0)
 Wenigste Unentschieden: FC Lusitanos (0)
 Wenigste Heimunentschieden: Inter Club d’Escaldes, FC Lusitanos und CE Principat (je 0)
 Wenigste Auswärtsunentschieden: FC Encamp, FC Lusitanos und UE Santa Coloma (je 0)
 Wenigste Niederlagen: FC Santa Coloma und UE Sant Julià (je 2)
 Wenigste Heimniederlagen: UE Santa Coloma (0)
 Wenigste Auswärtsniederlagen: FC Santa Coloma und UE Santa Coloma (je 1)
 Längste Siegesserie: FC Santa Coloma (5 Spiele, von Spieltag 10 bis 14) und UE Santa Coloma (5 Spiele, von Spieltag 7 bis 11)
 Längste Niederlagenserie: CE Principat (10 Spiele, von Spieltag 5 bis 14)
 Längste Serie ohne Sieg: CE Principat (14 Spiele, von Spieltag 1 bis 14)
 Längste Serie ohne Niederlage: UE Santa Coloma (9 Spiele, von Spieltag 3 bis 11)
 Längste Serie von Unentschieden: UE Sant Julià (2 Spiele, von Spieltag 8 bis 9) und UE Santa Coloma (2 Spiele, von Spieltag 5 bis 6)
 Längste Serie ohne Unentschieden: FC Lusitanos (14 Spiele, von Spieltag 1 bis 14)
 Meiste Tore: FC Lusitanos (50)
 Meiste Heimtore: FC Lusitanos (30)
 Meiste Auswärtstore: FC Santa Coloma (21)
 Meiste Gegentore: CE Principat (62)
 Meiste Heimgegentore: CE Principat (31)
 Meiste Auswärtsgegentore: CE Principat (31)
 Wenigste Tore: CE Principat (1)
 Wenigste Heimtore: CE Principat (0)
 Wenigste Auswärtstore: CE Principat (1)
 Wenigste Gegentore: FC Santa Coloma (7)
 Wenigste Heimgegentore: FC Santa Coloma (3)
 Wenigste Auswärtsgegentore: FC Santa Coloma (4)
 Meiste gefallene Tore (Eigen- und Gegentore): FC Encamp (68)
 Meiste gefallene Heimtore (Eigen- und Gegentore): FC Lusitanos (35)
 Meiste gefallene Auswärtstore (Eigen- und Gegentore): FC Encamp (40)
 Wenigste gefallene Tore (Eigen- und Gegentore): UE Sant Julià und FC Santa Coloma (je 48)
 Wenigste gefallene Heimtore (Eigen- und Gegentore): UE Sant Julià (20)
 Wenigste gefallene Auswärtstore (Eigen- und Gegentore): Inter Club d’Escaldes (22)
 Beste Tordifferenz: FC Lusitanos (+39)
 Beste Heimtordifferenz: FC Lusitanos (+25)
 Beste Auswärtstordifferenz: FC Santa Coloma (+17)
 Schlechteste Tordifferenz: CE Principat (−61)
 Schlechteste Heimtordifferenz: CE Principat (−31)
 Schlechteste Auswärtstordifferenz: CE Principat (−30)
 Höchste Siege (mit acht Toren Differenz):
 FC Lusitanos – FC Encamp 8:0 (5. Spieltag)
 FC Santa Coloma – CE Principat 8:0 (6. Spieltag)
 Torreichste Partien (mit acht Toren):
 FC Lusitanos – FC Encamp 8:0 (5. Spieltag)
 FC Santa Coloma – CE Principat 8:0 (6. Spieltag)
 Torreichste Unentschieden (mit sechs Toren):
 UE Santa Coloma – UE Sant Julià 3:3 (6. Spieltag)
 UE Sant Julià – FC Ordino 3:3 (8. Spieltag)

 Die Gewinner einer Partie sind jeweils fett markiert, bei Unentschieden sind beide Mannschaften kursiv markiert. Stand: Endstand (16. März 2014)

Meisterrunde 
Die vier bestplatzierten Teams der Vorrunde spielten in einer Doppelrunde um die Meisterschaft, wobei alle Ergebnisse aus der Vorrunde übertragen wurden.

Tabelle (Meisterrunde)

Heim- und Auswärtstabelle (Meisterrunde)

Hin- und Rückrundentabelle (Meisterrunde)

Punkteübersichtstabelle (Meisterrunde)

Kreuztabelle (Meisterrunde)

Abstiegsrunde 
Die vier Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 der Vorrunde spielten in der zweiten Saisonhälfte gegen den Abstieg. Auch hier wurden die Ergebnisse der Vorrunde übertragen und eine Doppelrunde zwischen den Vereinen ausgetragen. Die letztplatzierte Mannschaft steigt direkt ab, während die vorletzte Relegationsspiele gegen den Zweiten aus der Segona Divisió bestreiten muss.

Tabelle (Abstiegsrunde)

Kreuztabelle (Abstiegsrunde)

Relegation 
Der Siebtplatzierte bestritt im Anschluss an die reguläre Saison Relegationsspiele gegen den Zweitplatzierten der Segona Divisió.

|}

Torschützenliste

Transfers

FC Lusitanos

FC Santa Coloma

Inter Club d’Escaldes

UE Sant Julià

UE Santa Coloma

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tabelle Grunddurchgang auf kicker.de
 Tabelle Meisterrunde auf kicker.de
 Tabelle Abstiegsrunde auf kicker.de

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14